Змагання зі фристайлу в слоупсайлі серед чоловіків на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 26 та 28 лютого. Участь взяли 50 спортсменів з 21 країни.

Результати

КваліфікаціяHeat 2 results

Група 1

Група 2

Фінал

Примітки 

Чоловічий слоупстайл на чемпіонатах світу з фристайлу